Kimaati est le douzième et dernier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France. Ce roman a pour suite Descente aux enfers, premier tome de la série Les Chevaliers d'Antarès.

Résumé 
La dernière grande bataille approche et Kimaati sort le grand jeu. Kira divise les Chevaliers en six garnisons sous le commandement des premiers Chevaliers. Onyx tente de finir la conquête d'Enkilisar en s’alliant avec le roi des Madijins. Il tentera de reprendre sa forteresse en défiant Kimaati. 

De son côté Marek, Fils de Kira, s'alliera au mythique Sapheiros pour détruire Kimaati.

Obsidia, la fille d'Onyx, commence son œuvre de paix.

Les chevaliers d'Émeraude et Onyx seront-ils assez forts pour se débarrasser de cet envahisseur ...

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2015
2015 en fantasy